El Hypomeeting, también conocido como el Mösle Mehrkampf-Meeting o Mehrkampf-Meeting Götzis, es una competición internacional que se celebra anualmente en el estadio Möslestadion en el municipio austriaco de Götzis, Vorarlberg. Según la IAAF, este evento deportivo es uno de los encuentros multicamp más importantes del mundo.

Historia 
El organizador de Hypomeeting es la Asociación para el Fomento de Atletismo, fundada en 1999 por Konrad Lerch y Werner Ströhle.  El nombre de la competencia lleva el nombre del patrocinador principal, un banco conocido. Desde 1975, se ha trabajado cada año únicamente con voluntarios para organizar un encuentro altamente profesional. El objetivo es recaudar la mayor cantidad de dinero posible a través del apoyo de patrocinadores y las entradas con el fin de apoyar a los jóvenes talentos del atletismo en Vorarlberg. La competencia paga anualmente alrededor de 100.000 euros en premios.

La competencia fue fundada en 1975, en ese momento  con el decatlón para hombres como la única parte. En 1981, el heptatlón para mujeres se agregó al programa. Desde su fundación, Hypomeeting tiene un fuerte campo internacional con participantes como los ex poseedores del récord mundial Guido Kratschmer, Daley Thompson y Sabine Braun. En 1998, a instancias del entonces director de Hypomeeting, se presentó el evento IAAF World Combined Events Challenge. El Hypomeeting ha sido parte de este circuito de ciclos múltiples desde su inicio.

En 2020, como la mayoría de los eventos, el Hypomeeting Götzis fue cancelado debido al Covid-19.

Resultados

Lista ganadoras heptatlón

Lista ganadores decatlón

Referencias

Enlaces externos 

 Hypomeeting; Consultado el 08/08/2019

Competiciones de atletismo
Eventos deportivos en Austria
Decatlón